John McNally ist der Name folgender Personen:

* John McNally (Footballspieler) (1903–1985), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 John McNally (Boxer) (1932–2022), irischer Boxer
 John McNally (Politiker) (* 1951), schottischer Politiker
 John McNally (Sportschütze) (* 1956), US-amerikanischer Sportschütze 
 John McNally (Tennisspieler) (* 1998), US-amerikanischer Tennisspieler
 John Thomas McNally (1871–1952), kanadischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof von Halifax